Див. 

Ірина Кузнєцова:

Відомі представники 

 Кузнецова Ірина Исаевна (. 1948) — російська перекладачка.
 Кузнецова Ірина Давидівна (. 1923) — депутат Верховної Ради Латвійської РСР.
 Кузнецова Ірина Михайлівна (. 1961) — російський фото- і кінооператор.  Кузнецова Ірина Юріївна (1959-2016) — палеонтолог, організаторка заходів в ленінградської тусовці хіппі і рокерів.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок